Чёрный дождь: «Чёрный дождь» () — американский фильм режиссёра Ридли Скотта, вышедший в 1989 году.
 «Чёрный дождь» () — японский фильм режиссёра Сёхэя Имамуры, вышедший в 1989 году.